Мочурад — українське прізвище. Відомі носії:
 Мочурад Богдан Іванович (нар. 1968) — український диригент і педагог, народний артист України (2020).
 Мочурад Михайло Андрійович, псевдо «Савур» — надрайонний референт пропаганди ОУН Городоччини. Загинув 1 жовтня 1951 року. Похований у смт Щирець.

Українські прізвища